Открытый чемпионат Чили 2014 — 21-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Винья-дель-Мар и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 3 по 9 февраля. Соревнование открывало южноамериканскую грунтовую серию.

Первым номером посева в одиночном турнире стал Фабио Фоньини (№ 15 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Фабио Фоньини выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Леонардо Майер сыграл свой дебютный одиночный финал в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Оливер Марах выигрывает свой 1й парный титул в сезоне и 13й на турнирах основного тура ассоциации. В Чили он побеждает во 2й раз (до этого — в 2010 году).
 Флорин Мерджа выигрывает свой 1й парный титул в сезоне и 2й на турнирах основного тура ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Чили по теннису
 Мировой тур ATP 2014
 Мировой тур ATP 250
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP
 

Чили
Теннис
Февраль 2014 года
2014